Manukyan ist der Familienname folgender Personen:

 Arman Manukyan (1931–2012), türkischer Wirtschaftswissenschaftler
 Liana Manukyan (* 1988), armenische Gewichtheberin
 Matild Manukyan († 2001), türkisch-armenische Bordellbesitzerin, Geschäftsfrau